Bonifacio I del Monferrato (1150 circa – Mosinopoli 1207), marchese di Monferrato dal 1192 e re di Tessalonica dal 1204.
 Bonifacio II degli Aleramo (1202-1253), detto il Gigante, marchese di Monferrato.
 Bonifacio III Paleologo (1424-1494), marchese del Monferrato.
 Bonifacio IV Paleologo (1512-1530), marchese del Monferrato.